Monzon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monzón, kommunhuvudort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Monzón, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar